Мануэль-Добладо () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Manuel Doblado дано в честь губернатора штата Гуанахуато, генерала Мануэля Добладо, участника войны за реформу.

Площадь муниципалитета равна 820 км², что составляет 2,68 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Лос-Охос-де-Агуа и равна 2360 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Пурисима-дель-Ринконом и Сан-Франсиско-дель-Ринконом, на востоке с Ромитой и Куэрамаро, и на юге с Пенхамо, а также на западе он граничит с другим штатом Мексики — Халиско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 291 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 33,6 %, промышленность и строительство — 31,7 %, сфера обслуживания и туризма — 32,7 %, прочее — 2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,6 %;
 водоснабжение: 96 %;
 водоотведение: 80,8 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато